prvi konavoski rat, Konavoski rat 1430. - 1433.
 drugi konavoski rat, Konavoski rat 1451. - 1454.